Боровица — топоним.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Боровица — деревня в Березинском районе Минской области.
 Боровица — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

 Болгария
 Боровица — в Видинской области.
 Боровица — в Кырджалийской области.

 Польша 
 Боровица — сельский округ в гмине Лопенник-Гурны Красноставского повята Люблинского воеводства.
 Боровица — поселение в гмине Дзержонюв Дзержонювского повята Нижнесилезского воеводства.

 Россия
 Боровица — посёлок в Лузском районе Кировской области.
 Боровица — село в Мурашинском районе Кировской области.
 Боровица — посёлок в Слободском районе Кировской области.
 Боровица — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Боровица — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 
 Украина
 Боровица — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Боровица — село в Чигиринском районе Черкасской области.

Реки 
 Болгария
 Боровица — левый приток Арды;
 Россия
 Боровица — левый приток Воронежа.
 Боровица — река в Вологодской области